Maria Molicka (architektka)
 Maria Molicka (psycholożka)